Эскальке́нс () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монжискар. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31169.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 14 км к юго-востоку от Тулузы.

По территории коммуны протекает река  и её небольшие притоки — Бержан () и Труа ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 5932 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 4024 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 2961 были экономически активными, 1063 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 2961 активных жителей работали 2750 человек (1400 мужчин и 1350 женщин), безработных было 211 (97 мужчин и 114 женщин). Среди 1063 неактивных 493 человека были учениками или студентами, 366 — пенсионерами, 204 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина (XIV век)
 Замок Эскалькенс (XVI век)

Города-побратимы 
  Серседа (Испания)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна